Novella (álbum)
 Novella (Alta Córsega)

Ver também 
 Novela